Назым Кызайбай (; ) — казахстанская боксёрша, семикратная чемпионка Казахстана (2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017), двукратная чемпионка мира.

Биография 
Назым Кызайбай родилась 14 сентября 1993 года в селе Жетыген Алматинской области. Третья в семье.

Бокс 
Назым Кызайбай выиграла золото в турнире, который проходил в Южной Корее в 2014 году, и стала чемпионкой мира. В юниорском чемпионате завоевала бронзу; выиграла 3-почетное место на турнире, проходившем в Китае.

Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (2016).

Хобби 
Рисование, игра в футбол.

Примечания 

Боксёры по алфавиту
Боксёры Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Женщины-боксёры